Broken arrow (Buffalo Springfield), een lied van Buffalo Springfield uit 1996
 Broken arrow (Neil Young), een album van Neil Young uit 1996
 Broken Arrow (1950), een film uit 1950
 Broken Arrow (televisieserie), een televisieserie (1956-1958) over cowboys en indianen
 Broken Arrow (1996), een film uit 1996
 Broken Arrow (Hans Zimmer), een soundtrackalbum van de film uit 1996
 Broken Arrow (plaats), een plaats in de Verenigde Staten